Predlogi za brisanje

Seznam spomenikov ob Poti spominov in tovarištva vsebuje obeležja - kamnite pile, ki so jih postavila podjetja v spomin na okupacijo Ljubljane med 23. februarjem 1942 in 9. majem 1945. Ta se danes nahajajo ob spominski Poti spominov in tovarištva. Spominske pile je oblikoval arhitekt Vlasto Kopač, kasneje so dodajali spomenike na križiščih in uredili peščeno pohodno pot po načrtih arhitekta Mitje Omerze. 

 Partizanski spomeniki v Mestni občini Ljubljana